Ullrich bezeichnet:

 einen Familiennamen, siehe Ullrich (Familienname)
 eine Variante des männlichen Vornamens Ulrich